Alphabet protocananéen peut désigner :
 alphabet protosinaïtique, de -1400 à -1050 ;
 alphabet phénicien, à partir de -1050.

Canaan